Niedźwiedzkie peut désigner en Pologne :
 Niedźwiedzkie, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Niedźwiedzkie, village du powiat d'Olecko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Niedźwiedzkie, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie